Sainte Angèle désigne plusieurs saintes ou bienheureuses chrétiennes :

 Angèle de Bohême († 1243), recluse dans le monastère de Prague ; fêtée le 6 juillet. 
 Angèle de Foligno († 1309), né à Foligno en Ombrie, pénitente italienne : fêtée localement le 4 janvier.
 Angèle Mérici († 1540), vierge, fondatrice de l'Ordre de Sainte-Ursule ; fêtée le 27 janvier.
 Angèle de la Croix († 1932), fondatrice de l'Institut des Sœurs de la Compagnie de la Croix ; fêtée le 2 mars.
 Angèle-Marie Littlejohn († 1995), religieuse des missionnaires de Notre-Dame des Apôtres, couturière et enseignante, martyre, bienheureuse.
 Marie-Angèle Truszkowska (°1825 - †1899), bienheureuse, née Sophie-Camille Truszkowska à Kalisz en Pologne, fondatrice des Sœurs de Saint Félix de Cantalice ; fêtée le 10 octobre.
 Marie-Angèle Astorch († 1665), bienheureuse, abbesse de l’Ordre des Clarisses ; fêtée le 2 décembre.

Références